Klara Apotekarová (* 2. srpna 1997 Celje) je slovinská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Pochází z obce Vojnik nedaleko Celje. S judem začínala v 5 letech po boku své starší nevlastní sestry Anamari Velenšekové. Od svých 15 let se připravuje vrcholově v klubu Sankaku pod vedením Marjana Fabjana. V slovinské ženské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2014 v polotěžké váze do 78 kg. Z počátku jako sparringpartnerka své starší sestry, kterou v roce 2016 pomohla připravit k zisku bronzové olympijské medaile na olympijských hrách v Riu.

Vítězství 
 2016 - 1× světový pohár (Sofie)
 2019 - 1× světový pohár (Tel Aviv)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Slovinsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Klary Apotekarové judoinside.com
 Výsledky a novinky Klary Apotekarové judobase.org

Slovinské judistky
Narození v roce 1997
Narození 2. srpna
Narození v Celji
Žijící lidé
Ženy
Vítězky Evropských her v judu